Bortel est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 (1987-), joueur slovaque de football ;
 (1926-2000), coureur cycliste autrichien.

Toponyme

, lac du canton de Valais

Voir aussi
 , Bartelse, Bartel, , , , , 
 , , , Bertelson, , , 
  Bortels

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme